Hyperoglyphe är ett släkte av fiskar som beskrevs av Günther, 1859. Hyperoglyphe ingår i familjen svartfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Svartfiskar
Hyperoglyphe